(959) Арне () — типичный астероид главного пояса, который был открыт 30 сентября 1921 года немецким астрономом Карлом Рейнмутом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь сына шведского астронома Bror Ansgar Asplind.

Главной отличительной особенностью этого астероида является его малая скорость вращения вокруг своей оси — один оборот  он совершает приблизительно за 123 часа, что составляет чуть больше 5 земных суток.

См. также 
 Список астероидов (901—1000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 Lightcurves 959 Arne

Астероиды, открытые Карлом Рейнмутом
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды с периодом более 100 ч